

Населені пункти та їхні частини
 Пйотркувек — село в гміні Кшчонув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Пйотркувек — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Пйотркувек — село в гміні Слубіце Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Пйотркувек — частина міста Немча в Дзержоньовському повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки